Moukoko ist der Familienname folgender Personen:
 Dooh Moukoko (* 1990), kamerunischer Fußballspieler
 Youssoufa Moukoko (* 2004), deutsch-kamerunischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mukoko